Charles Crosnier de Varigny (1829-1899) : journaliste, voyageur et homme politique français; 
 Henry Crosnier de Varigny (1855-1934) : naturaliste et journaliste français, fils du précédent.